L'Ennui est le titre de plusieurs œuvres :
 L'Ennui (), roman de l'écrivain italien Alberto Moravia (1960).
 L'Ennui et sa diversion, l'érotisme (), film italien de Damiano Damiani (1963), adaptation du roman de Moravia.
 L'Ennui, film français de Cédric Kahn (1998), nouvelle adaptation du roman de Moravia.

Voir aussi 
 Ennui